Алекса́ндра Па́вловна Жига́лова (род. 15 сентября 1929 года) — советская и российская актриса театра. С 1960 года работает в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького. Народная артистка Российской Федерации (1999).

Биография 
Родилась в селе Стрелецкое Белгородской области. В 1946 году окончила среднюю школу в городе Белгород, начала свой творческий путь актрисы во вспомогательном составе труппы Белгородского театра драмы им. Щепкина. В 1960 году была принята в труппу Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького, где работает и по сей день.

Театральные работы 

 «Отец» А. Стриндберг — Кормилица
 «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинк — Кормилица Романи
 «Три сестры» А. П. Чехов — Анфиса
 «Прощальная гастроль князя К.» по Ф. М. Достоевскому — Фелисата Михайловна 
 «Очень простая история» М. Ладо — Лошадь Сестричка
 «Невидимый любовник» В. Газенклевер — Дама
 «Бесталанная» И. Карпенко-Карый — Явдоха
 «Клинический случай» Р. Куни — Мамаша
 «Берег неба» В. Асовский, Л. Зайкаускас по мотивам произведений Тонино Гуэрры — Почтальон
 «Ричард III» У. Шекспир — Герцогиня Йоркская, мать короля Эдуарда IV, Кларенса и Глостера

Звания и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1967) 
 Народная артистка Российской Федерации (26 января 1999 года) — за большие заслуги в области искусства
 Орден Дружбы народов (22 августа 1986 года)
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (30 августа 2006 года) — за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие театрального искусства Оренбуржья и в связи с 150-летием со дня основания Оренбургского государственного областного драматического театра им. М.Горького.

Примечания